Ла Волунтад де Диос има више значења:

 Ла Волунтад де Диос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Волунтад де Диос (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику